Umbra kan syfta på:

Umbra – den del av skuggan dit ingen rät linje från ljuskällan når, kärnskugga. Detta gäller till exempel vid solförmörkelse och månförmörkelse
Umbra (pigment) – samlingsnamn för bruna och gulgrå pigment
Umbra – den minst ljusstarka delen av en solfläck
Umbra (djur) – ett släkte av fiskar